«Личная жизнь королевы» — российский художественный фильм 1993 года. Эксцентрическая комедия.

Сюжет 
Нинку Королёву (И. Розанова) — московскую дворничиху, сильную, яркую и решительную женщину, случайно увидел король Затраханда Туго-Ухо 48-й (А. Панкратов-Чёрный) и моментально влюбился. Ухаживания заморского бесшабашного короля польстили простой женщине, только что пережившей очередное расставание с любимым Ванькой Каином — сотрудником секретных спецслужб.

Вскоре Туго-Ухо сделал ей предложение стать его королевой и женой. Нинка подумала немного и согласилась. Приехав в тропическое королевство, молодая королева обнаружила много неприятных сюрпризов: у короля был гарем — наследство от почившего в бозе отца Ухо-Туго 47-го, три раза в день у всех граждан был обязательный сексуальный час «ойка-на-койка», а права женщин были попраны. Нинка не смогла стоять в стороне от несправедливости, она возглавила борьбу за освобождение женщин Затраханда от мужчин. В этом ей помогала вновь приобретённая подруга — руководитель и член подпольной КПЗ (Коммунистической партии Затраханда). В этот момент в жизни Нинки вновь возникает Ванька Каин, выполняющий очередное секретное задание по розыску «золота партии».

В ролях 
 Розанова, Ирина Юрьевна — Нина Королева
 Панкратов-Чёрный, Александр Васильевич — Туго-Ухо
 Гундарева, Наталья Георгиевна — Рапа, генсек КПЗ
 Смоленцова, Любовь Андреевна
 Куравлев, Леонид Вячеславович — посол России
 Федосеева-Шукшина, Лидия Николаевна — Люся, жена посла
 Бочкин, Игорь Иванович — Иван
 Курбанов, Сайдо Бобоевич — придворный
 Муминова, Фарида Шамильевна
 Сергей Шенгерей
 Мая Кулиева
 Эвелина Архангельская
 Наргис Мамадбекова
 Зинаида Цыплакова
 Нигина Ахадова
 Ильхам Ханбудагов

Съёмочная группа 
 Продюсеры: Виктор Глухов, Владимир Досаев
 Автор сценария: Аркадий Инин, Михаил Казовский
 Режиссёры: Зульфия Миршакар, Валерий Ахадов
 Оператор: Владимир Дмитриевский
 Художник: Вячеслав Виданов
 Композитор: Дмитрий Атовмян

Критика 
1993 — Ирина Розанова номинирована на приз «Зеленое яблоко золотой листок» в категории лучшая женская роль в фильмах «Альфонс», «Жених из Майами», «Личная жизнь королевы».

Ссылки 
 «Личная жизнь королевы» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы России 1993 года
Кинокомедии России
Кинокомедии 1993 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке